Miejscowości w USA:
 Forman – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
Gminy w USA:
 Forman (ang. Forman Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
Osoby o nazwisku Forman:
 Miloš Forman (1932–2018) – czeski reżyser filmowy, obecnie zamieszkały i tworzący w Stanach Zjednoczonych
 James Forman (1928–2005) – amerykański działacz praw człowieka
 Ezekiel Forman Chambers (1788–1867) – polityk amerykański
Inne:
 Škoda Forman – samochód osobowy w wersji kombi produkowany (1990–1995) przez czeskie zakłady Škoda Auto
 (11333) Forman – planetoida z pasa głównego asteroid, odkryta 20 kwietnia 1996 roku